Dojlidy – osiedle w Białymstoku
 Dojlidy – wieś na Litwie, w rejonie solecznickim
 Dojlidy – wieś na Litwie, w rejonie solecznickim
 Dojlidy – browar w Białymstoku, należący do Kompanii Piwowarskiej